Termenul „Buchenberg” se poate referi la:

Localități:
Comuna  Buchenberg în Oberallgäu in Bayern
Comună în Schwarzwald  in Baden-Württemberg
Inălțimi:
 Buchenwald (Huy) in Sachsen-Anhalt
Buchenberg (Homburg), in Saarland
 Buchenberg (Hübingen) in Rheinland-Pfalz
Buchenberg (Rehlingen)  in Niedersachsen
Buchenberg (Waidhofen an der Ybbs) in Niederösterreich
Parc național:
Parcul Național Buchenberg
Nume de persoane:
Wolfram Buchenberg compozitor german